Magnes ist:

 Magnes (Komödiendichter), attischer Komiker
 Magnes (Epikur), Gefährte Epikurs
 Magnes (Mathematiker), antiker Mathematiker

in der griechischen Mythologie:
 Magnes (Sohn des Aiolos) und der Enarete
 Magnes (Sohn des Zeus) und der Thyia
 Magnes (Sohn des Argos) und der Perimele

der Familienname von:
 Judah Leon Magnes, amerikenischer Rabbiner